Бузек — багатозначне слово.

Топонім 
 Бузек () — громада в Німеччині, в землі Гессен.

Прізвище 
 Єжи Бузек (;  1940) — польський політик.
 Ганс Бузек (;  1938) — австрійський футболіст.

 Агата Бузек ( 1976) — польська актриса театру, кіно і телебачення, колишня фотомодель.